Il cerchio rosso – romanzo di Edgar Wallace del 1922
Il cerchio rosso (The Crimson Circle) – film diretto da Reginald Denham (1936), tratto dal romanzo
Il cerchio rosso (Der Rote Kreis) – film diretto da Jürgen Roland (1960), tratto dal romanzo

Pagine correlate 
The Crimson Circle